Geografie
Hoogeveen (gemeente), een gemeente in de Nederlandse provincie Drenthe 
Hoogeveen (plaats), een plaats in de Nederlandse provincie Drenthe met daarin of -bij:
Station Hoogeveen, treinstation 
Knooppunt Hoogeveen, verkeersknooppunt
Vliegveld Hoogeveen, vliegveld
Hoogeveen (Pijnacker-Nootdorp) of Hoogeveen in Delfland, een heerlijkheid bij Nootdorp en voormalige gemeente in Zuid-Holland
Hogeveen, voorheen Hoogeveen in Rijnland, een plaats en voormalige gemeente; tegenwoordig behorend tot de gemeente Alphen aan den Rijn

Nederlandse personen
 Berry Hoogeveen, voormalig voetballer
 Godfried Hoogeveen, cellist
 Jouke Hoogeveen, schaatser
 Mattheus Bernard Hoogeveen, bedenker van het leesplankje
 Michiel Hoogeveen, JA21-politicus
 Willem Hoogeveen, kunstenaar